Lucio Arruncio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Arruncio (cónsul 22 a. C.).— Cónsul en el año 22 a. C. 
 Lucio Arruncio (cónsul 6).— Cónsul en el año 6.
 Lucio Arruncio Camilo Escriboniano.— Cónsul en el año 32.
 Lucio Arruncio Estela.— Cónsul suffectus en el año 101.
 Lucio Arruncio Estela (procurador).— Procurador de Judea.
 Lucio Arruncio Furio Escriboniano.— Exiliado por Claudio en el año 52.
 Lucio Arruncio Máximo.— Procurador de Asturia et Gallaecia.